Ieltsí (Iúriev-Polski), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Ieltsí (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia